Il Gruppo II della Zona Asia/Oceania (Asia/Oceania Zone) è il secondo livello di competizione della Zona Asia/Oceania, una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2011. Il vincitore è promosso nel Gruppo I della zona Asia/Oceania nel 2012.

Teste di serie:
 
 
 
 

Altre:
 
 
  Comunità del Pacifico
 

Formula: 8 squadre partecipanti. Torneo ad eliminazione diretta, suddiviso in quarti di finale, semifinali e finale. Solo la squadra vincitrice della finale viene promossa al Gruppo I nel 2012. Le quattro squadre sconfitte nei quarti di finale disputano delle semifinali parallele a quelle delle quattro vincitrici, in cui però le due sconfitte sono condannate alla retrocessione al Gruppo III nel 2012.

Tabellone

Primo turno

Corea del Sud vs. Siria

Hong Kong vs. Pakistan

Iran vs. Indonesia

Comunità del Pacifico vs. Thailandia

Secondo turno

Corea del Sud vs. Pakistan

Thailandia vs. Indonesia

Spareggi salvezza

Hong Kong vs. Siria

Comunità del Pacifico vs. Iran

Terzo turno

Corea del Sud vs. Thailandia

Verdetti
Promossa al Gruppo I nel 2012: 
Retrocesse al Gruppo III nel 2012:  -

Voci correlate
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo I
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo III
Coppa Davis 2011 Zona Asia/Oceania Gruppo IV

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2011